Яма, Владислав Николаевич (род. 1982) — украинский танцор и телеведущий, хореограф, судья телевизионных проектов.
 Яма, Матия (1872—1947) — словенский художник.

См. также 
 Яма